Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala drugi rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2005./06., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Zapad

Sjever

Izvori 
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2005./06. , pristupljeno 26. svibnja 2016.

Poveznice 
 1. HRL 2005./06.
 3. HRL 2005./06.
 4. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2005./06.

2005-06
m-2